Szwajcaria:
 Zurzach – okręg w kantonie Argowia
 Zurzach – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach
 Bad Zurzach – miejscowość w gminie Zurzach, w kantonie Argowia, w okręgu Zurzach

Osoby:
 Werena z Zurzach – święta Kościoła katolickiego

Inne:
 Zurzach – pałac